Pirelli — Кубок России по футболу 2011/2012 — российский футбольный турнир среди профессиональных российских клубов. Также к розыгрышу кубка России допустили три любительских клуба — «Кооператор» (Вичуга), «Столица» (Москва), «Химик» (Новомосковск). Проводится по системе с выбыванием начиная с 1/512 финала. Первая стадия турнира стартовала 22 апреля 2011 года. Финальный матч прошёл 9 мая 2012 года. Обладателем кубка стал казанский «Рубин». Он получил право выступления в Лиге Европы 2012/13.

1/512 финала

1/256 финала

1/128 финала

1/32 финала

Турнирная сетка 
{{Турнир32 с пропусками
| RD1=1/16 финала17 июля 2011
| RD2=1/8 финала20-21 сентября 2011
| RD3=Четвертьфиналы21-22 марта 2012
| RD4=Полуфиналы11 апреля 2012
| RD5=Финал9 мая 2012

| 16F1*
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Истра
| RD1-score01=0
| RD1-seed02=32
| RD1-team02=Спартак
| RD1-score02=1

| 16F2
| RD1-seed03=17
| RD1-team03=Шинник
| RD1-score03=0
| RD1-seed04=16
| RD1-team04=Волга
| RD1-score04=1

| 16F3
| RD1-seed05=9
| RD1-team05=Торпедо Вл
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=24
| RD1-team06=Спартак Нч
| RD1-score06=0

| 16F4
| RD1-seed07=25
| RD1-team07=Нижний Новгород
| RD1-score07=0
| RD1-seed08=8
| RD1-team08=Терек
| RD1-score08=2

| 16F5
| RD1-seed09=5
| RD1-team09=Химки
| RD1-score09=2
| RD1-seed10=28
| RD1-team10=Зенит
| RD1-score10=3

| 16F6
| RD1-seed11=21
| RD1-team11=Динамо Бр
| RD1-score11={{nobr|1 (2)}}
| RD1-seed12=12
| RD1-team12=Кубань
| RD1-score12=

| 16F7
| RD1-seed13=13
| RD1-team13=Мордовия
| RD1-score13=0
| RD1-seed14=20
| RD1-team14=Динамо
| RD1-score14=5

| 16F8
| RD1-seed15=29
| RD1-team15=Волга (Ульяновск)
| RD1-score15=0
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=Анжи
| RD1-score16=3

| 16F9
| RD1-seed17=3
| RD1-team17=Волгарь-Газпром
| RD1-score17=1
| RD1-seed18=30
| RD1-team18=ЦСКА
| RD1-score18=

| 16F10
| RD1-seed19=19
| RD1-team19=Факел
| RD1-score19=2
| RD1-seed20=14
| RD1-team20=Краснодар
| RD1-score20=1

| 16F11
| RD1-seed21=11
| RD1-team21=
| RD1-score21=0
| RD1-seed22=22
| RD1-team22=Томь
| RD1-score22=1

| 16F12
| RD1-seed23=27
| RD1-team23=Жемчужина-Сочи
| RD1-score23=1
| RD1-seed24=6
| RD1-team24=Ростов
| RD1-score24=2

| 16F13
| RD1-seed25=7
| RD1-team25=Урал
| RD1-score25=
| RD1-seed26=26
| RD1-team26=Рубин
| RD1-score26={{nobr|0 (6)''}}

| 16F14
| RD1-seed27=23
| RD1-team27=
| RD1-score27=0
| RD1-seed28=10
| RD1-team28=Амкар| RD1-score28=1| 16F15
| RD1-seed29=15
| RD1-team29=Енисей
| RD1-score29=0
| RD1-seed30=18
| RD1-team30=Локомотив| RD1-score30=2| 16F16
| RD1-seed31=31
| RD1-team31=Луч-Энергия| RD1-score31={{nobr|0 (1)}}
| RD1-seed32=2
| RD1-team32=Крылья Советов
| RD1-score32=
| 8F1
| RD2-seed01=32
| RD2-team01=Спартак
| RD2-score01=
| RD2-seed02=16
| RD2-team02=Волга| RD2-score02={{nobr|1 (6)}}

| 8F2
| RD2-seed03=8
| RD2-team03=Терек
| RD2-score03=2Павленко, 49, Мгуни, 56
| RD2-seed04=9
| RD2-team04=Торпедо Вл
| RD2-score04=0

| 8F3
| RD2-seed05=28
| RD2-team05=Зенит
| RD2-score05=2
| RD2-seed06=21
| RD2-team06=Динамо Бр
| RD2-score06=0

| 8F4
| RD2-seed07=20
| RD2-team07=Динамо
| RD2-score07=0 (1)
| RD2-seed08=4
| RD2-team08=Анжи
| RD2-score08=0 (0)

| 8F5
| RD2-seed09=19
| RD2-team09=Факел
| RD2-score09=2Аброскин, 26, Акопянц, 65
| RD2-seed10=3
| RD2-team10=
| RD2-score10=0

| 8F6
| RD2-seed11=6
| RD2-team11=Ростов
| RD2-score11=3
| RD2-seed12=22
| RD2-team12=Томь
| RD2-score12=1

| 8F7
| RD2-seed13=10
| RD2-team13=Амкар
| RD2-score13=0
| RD2-seed14=26
| RD2-team14=Рубин
| RD2-score14=2Лебеденко, 10, Касаев, 26

| 8F8
| RD2-seed15=18
| RD2-team15=Локомотив
| RD2-score15=1
| RD2-seed16=31
| RD2-team16=
| RD2-score16=0

| 4F1
| RD3-seed01=16
| RD3-team01=Волга
| RD3-score01=1 (1)
| RD3-seed02=8
| RD3-team02=Терек
| RD3-score02=1 (0)

| 4F2
| RD3-seed03=28
| RD3-team03=Зенит
| RD3-score03=0
| RD3-seed04=20
| RD3-team04=Динамо
| RD3-score04=1

| 4F3
| RD3-seed05=6
| RD3-team05=Ростов
| RD3-score05=0 (4)
| RD3-seed06=19
| RD3-team06=Факел
| RD3-score06=0 (3)

| 4F4
| RD3-seed07=26
| RD3-team07=Рубин
| RD3-score07=4
| RD3-seed08=18
| RD3-team08=Локомотив
| RD3-score08=0

| 2F1
| RD4-seed01=16
| RD4-team01=Волга
| RD4-score01=1
| RD4-seed02=20
| RD4-team02=Динамо
| RD4-score02=2

| 2F2
| RD4-seed03=6
| RD4-team03=Ростов
| RD4-score03=0
| RD4-seed04=26
| RD4-team04=Рубин
| RD4-score04=2

| F
| RD5-seed01=20
| RD5-team01=Динамо
| RD5-score01=0
| RD5-seed02=26
| RD5-team02=Рубин
| RD5-score02=1
}}

  Из-за неготовности домашней арены команды «Нижний Новгород» по согласованию сторон было решено провести матч в Грозном.
  Дополнительное время
  Послематчевые пенальти

 Четвертьфиналы 

 Полуфиналы 

 Финал Основная статья: Финал Кубка России по футболу 2012''

Примечания

Ссылки 
 Регламент соревнования за кубок России по футболу 2011—2012 гг.
 Информация о кубке на сайте РФС
 Кубок России на сайте РФПЛ

Футбол в России в 2011 году
Футбол в России в 2012 году
Кубок России по футболу